Francja:
 Tavel – gmina

Szwajcaria:
 Tavel – francuska nazwa gminy Tafers

Osoby:
 Ernst Tavel – szwajcarski chirurg

Inne:
 Tavel – region winiarski
 Tavel – ród